Radětice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radětice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Radětice, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale